Juwiring (Cepiring)
 Juwiring (Juwiring)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing